Новая Белица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Новая Белица — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Новая Белица — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Новая Белица — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.